

Localidades

Los Toldos (Buenos Aires)
Los Toldos (Salta)
Los Toldos (Santa Cruz)

Desambiguações de topônimos